

Patronymie 
 Hans-Georg Pflaum (1902-1979) est un historien allemand.
 Karl Pflaum (1890-1957) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Patronyme allemand